Villa Marie bezeichnet:

 Villa Marie (Alt-Radebeul), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul
 Villa Marie (Dresden), eine denkmalgeschützte Villa in Dresden
 Villa Marie (Niederlößnitz), eine denkmalgeschützte Villa im Radebeuler Stadtteil Niederlößnitz
 Villa Marie (Oberlößnitz), eine denkmalgeschützte Villa im Radebeuler Stadtteil Oberlößnitz

Siehe auch:
 Villa Maria